Tintentod steht für:

 Tintentod, dritter Band der Tintenwelt-Trilogie von Cornelia Funke
 Tintentod, siehe Tintenlöscher